Wunderman ist:

 Wunderman, Netzwerk von Werbe-, Marketing- und Kommunikationsberatungsunternehmen der WPP Group
 Lester Wunderman (* 1920), US-amerikanischer Marketingfachmann, Gründer der Wunderman-Agentur
 Leslie Wunderman (* 1962), als Taylor Dayne bekannte US-amerikanische Pop- und Dancesängerin
 Severin Wunderman (1939–2008), Geschäftsmann (Gucci, Corum) und Kunstsammler

Siehe auch
 Wundermann